La competizione della categoria pesi medio-massimi (fino a 80 kg) di lotta greco-romana dei Giochi della IV Olimpiade si tenne il 22 luglio 1908 allo Stadio di White City a Londra.

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 Wrestling at the 1908 London Summer Games: Men's Light-Heavyweight, Greco-Roman su Sports-reference.com

GR 3